Текстильщики — район Москви.
  — метростанція Тагансько-Краснопресненської лінії.
  — метростанція Великої кільцевої лінії
  — залізнична платформа Курського напрямку Московської залізниці.
 Текстильщики — селище у Тотемському районі Вологодської області.